Formlära kan syfta på:

Morfologi (lingvistik) – en del av lingvistiken som studerar ordens struktur, deras former och bildning
Formlära (arkitektur) – ett ämne inom arkitektutbildningen 
Formlära (musik) – hur musik byggs upp av element